

Nautica

Navi militari 
 Classe Queen Elizabeth – classe di quattro navi da battaglia Super-dreadnought della Royal Navy britannica
 HMS Queen Elizabeth (00) – nave da battaglia varata nel 1913
 Classe Queen Elizabeth – classe di portaerei, progettata negli anni 60. Nessuna nave venne completata. La prima nave di questa classe avrebbe dovuto essere battezzata HMS Queen Elizabeth
 Classe Queen Elizabeth – classe di due portaerei sviluppate per la Royal Navy
 HMS Queen Elizabeth (R08) – portaerei entrata in servizio il 7 dicembre 2017

Navi civili 
 RMS Queen Elizabeth – transatlantico britannico 
 Queen Elizabeth 2 – transatlantico britannico 
 Queen Elizabeth – nave da crociera

Altro 
 Queen Elizabeth – gruppo musicale britannico
 Queen Elizabeth Hall – sala da concerti di Londra, Regno Unito
 Queen Elizabeth Hotel (Fairmont Le Reine Élizabeth) – hotel di Montréal, Canada
 Parco nazionale della Regina Elisabetta () – parco nazionale dell'Uganda
 Queen Elizabeth II Bridge – ponte sospeso sul Tamigi di Londra, Regno Unito

Pagine correlate 

 Elizabeth
 Regina Elisabetta